Nin je město v Chorvatsku. Další významy jsou:
příjmení
 Anaïs Nin (1903–1977), americká spisovatelka
 Andreu Nin (1892–1937), katalánský politik a spisovatel
 Joaquín Nin (1859–1949), kubánský hudební skladatel
 Khadja Nin (* 1959), burundská zpěvačka
zkratka
 Niger Airlines, letecká společnost v Nigeru
 Nine Inch Nails, americká hudební skupina
 NIN (časopis), srbský týdeník (Nedeljne informativne novine)